Bentley Brooklands steht für
 Bentley Brooklands (1992), Limousine 1992–1998 
 Bentley Brooklands (2007), Coupé seit 2007